Валерий Иванович Кабак (Родился 1 мая 1944 в городе Рыбница, Молдавия) — проректор Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо.

Образование и функции 
 механико-математический факультет МГУ, Москва (1970).
 кандидат физико-математических наук (1976).
 доцент (1984).
 зав.кафедрой математического анализа (1977—1978).
 преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры математического анализа (с 1970)
 профессор кафедры прикладной информатики и информационных технологий (1995).
 декан факультета «Педагогика и методика начального образования» (1978—1980 годы).
 проректор по учебной работе (1980—1987 годы).
 ректор Государственного Педагогического Института, Алеку Руссо (1985—1986).
 глава департамент электроники и компьютерных наук (1988—1989 годы).
 учёный секретарь университета (Сената) (1989—2003 годах)
 первый проректор (с 2003 по 2010).
 доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий (с 2010)

Награды 
 Знак «Отличник народного образования Молдавской ССР» (1972 год)
 Почётное звание «Om emerit»
 Медаль «Meritul Civic»
 звание «Professor Emeritus» (2010)

Публикации 
 134 научные работы
 Основы информатики и вычислительной техники (учебное пособие, с Н. Ш. Блаунштейном). Кишинёв: КГУ, 1988.
 Основы информатики и вычислительной техники (учебное пособие для естественных и общественных специальностей вузов, с Н. Ш. Блаунштейном). Кишинёв: КГУ, 1990.

Преподавал дисциплины 
 Методика обучения информатики
 Информационные и коммуникационные технологии в образовании
 Научные исследования в дидактике
 Прикладная математика в экономике

Примечания

Ссылки 
 Кабак, Валерий Иванович

Математики СССР
Персоналии:Бельцы
Математики Молдавии
Преподаватели вузов Молдавии